Les élections législatives saint-marinaises de 1978 se sont déroulées le .

Résultats 

À l'issue du scrutin, la majorité parlementaire est formée par la gauche, avec les communistes, les socialistes et le Parti socialiste unitaire, forte de 31 sièges.

Notes et références

Articles connexes 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, législatives
1978
1978 à Saint-Marin
Mai 1978